Keely Smith peut désigner :
 Keely Smith (1932-2017), chanteuse américaine ;
 Keely Shaye Smith (1963-), journaliste et présentatrice américaine.